Яна — многозначное слово.

 Яна (Яни́на) — женское имя.
 Янка Дягилева — певица 1980-х годов, представительница андеграунда. Полное имя — Яна Станиславовна Дягилева.
 Яна — индейский народ, проживавший в Калифорнии.
 Яна — язык народа яна (вымер).

Топоним 
 Название современного города Янина до XVIII века.
 Яна — река на севере Якутии, впадает в море Лаптевых.
 Яна — река в Магаданской области, впадает в Охотское море.
 Яна — посёлок в Тенькинском районе Магаданской области.
 Яна — посёлок в Ольском городском округе Магаданской области.
 Яна — село в Болгарии.
 Яна-Турмуш — деревня в Илишевском районе Башкортостана, относится к Кадыровскому сельсовету.

См. также 
 Ян
 Янко